Stanisław Orzechowski (1513–1566) – polski duchowny, autor pism politycznych i religijnych
 Stanisław Orzechowski (1904–1959) – polski metalurg, naukowiec
 Stanisław Orzechowski (1939–2021) – polski duchowny, duszpasterz świata pracy w diecezji wrocławskiej